Montellano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Montellano, Mexiko, ort, Puebla, Pahuatlán,

Spanien 

 Montellano, Spanien, ort, Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Montellano (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar